FAES steht als Abkürzung für:
 Fuerza Armada de El Salvador, die Streitkräfte der Regierung El Salvadors
 Flammen-Atomemissionsspektroskopie, ein analytisches Verfahren
 Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, eine der spanischen konservativen Partei PP nahestehende Stiftung
 Fuerzas de Acciones Especiales (F.A.E.S), eine Untergruppierung der Policía Nacional Bolivariana (Polizei) von Venezuela

Faes bzw. Fäs ist der Familienname folgender Personen:
 Geert Faes (* 1972), belgischer Musiker, Lehrer und Fernsehmoderator
 Inge Faes (* 1973), belgische Politikerin
 Marianne Faes, deutsche Sängerin
 Pieter Faes (1750–1814), flämischer Maler
 Rolf Fäs (1916–1983), Schweizer Handballspieler
 Stephan Sander-Faes (* 1982), österreichischer Historiker und Hochschullehrer 
 Urs Faes (* 1947), Schweizer Schriftsteller
 Wout Faes (* 1998), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fees
 Fes

Abkürzung